Палуше () —деревня в Игналинском районном самоуправлении на востоке Литвы. Имеет статус курортной территории. В деревне расположена администрация Аукштайского национального парка. В Палуше есть санатории и туристические кемпинги.

В 2011 году население Палуше составляло 83 человека.

География 
Село расположено на восточном берегу озера Лушай, в 6 километрах к западу от районного центра, города Игналины.

Население

Достопримечательности 
 Церковь Иосифа. Построена в 1757 году. Считается старейшей из сохранившихся деревянных церквей Литвы.

Примечания

Ссылки 
 Панорамы села Палуше на Гугл-картах

Населённые пункты Игналинского района
Курортные территории Литвы